Nuorteva est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1912-1963), espionne soviétique.
 (1881-1929), journaliste soviétique d'origine finlandaise.
Väinö Nuorteva (1889-1967), journaliste satirique et écrivain finlandais.

Homonymie de patronyme